Mořský had může označovat:

 Mořský had (mytologie) – mořská příšera vystupující v severské mytologii
 Mořský had (zoologie) – had z čeledi vodnářovití (Hydrophiidae) schopný žít ve slané vodě